

Famille Bohr 

Plusieurs membres de la famille Bohr sont célèbres :
 Christian Bohr (1855-1911), médecin et physiologiste danois, père de Niels et Harald Bohr ;
  (1860-1930), épouse de Christian Bohr, mère de Niels et Harald Bohr ;
 Niels Bohr (1885-1962), physicien danois, lauréat du prix Nobel de physique en 1922, père de Hans, Erik, Aage et Ernest Bohr ;
  (1918-2010), médecin en chef danois ;
  (1920-1990), ingénieur civil et industrial council danois ;
 Aage Bohr (1922-2009), physicien danois, colauréat du prix Nobel de physique de 1975 ;
  (1924-2018), avocat et joueur de hockey danois ;
 Harald Bohr (1887-1951), footballeur et mathématicien danois.

 Margrethe Nørlund Bohr (1890-1984), épouse et collaboratrice du physicien Niels Bohr.

Science 
 l', nommée d'après Christian Bohr, qui décrit la quantité d' physiologique dans les poumons d'une personne ;
 l'effet Bohr, décrit par Christian Bohr, qui est la diminution de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène () lors d'une augmentation de la pression partielle en dioxyde de carbone () ou d'une diminution de pH ;
 le modèle de Bohr, modèle de l'atome élaboré par Niels Bohr ; 
 le baromètre de Bohr, légende urbaine nommée d'après Niels Bohr ;
 deux rayons de Bohr :
 en physique atomique, le rayon de Bohr, nommé d'après Niels, est une dimension caractéristique de l'atome ;
 en mathématiques, le rayon de Bohr, nommé d'après Harald, se réfère au rayon d'une série entière particulière ;
 le cratère lunaire Bohr, nommé d'après Niels Bohr ;
 l'astéroïde , nommé également d'après Niels Bohr.

Homonymie de patronyme